Spirito del '76 (Spirit of '76) – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Spirit of '76 – personaggio dei fumetti Harvey Comics
 Spirit of '76 – album degli Spirit del 1975

Pagine correlate 
 The Spirit of '76